Mingas ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Mingas (* 1979), angolanischer Basketballspieler
 Rui Alberto Vieira Dias Mingas (* 1939), angolanischer Musiker
 Sarah Richard-Mingas (* 1998), französische Leichtathletin